Szwajcaria:
 Weissenburg im Simmental – miejscowość

Zobacz też:
 Weissenberg
 Weißenburg